Lucido – nome proprio di persona italiano maschile
Lucido – vescovo di Siena nel X secolo
Erasmo Lucido – calciatore italiano